Harsbach steht für:

 Harsbach (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs bei Kuppenheim, Kreis Rastatt, Baden-Württemberg, der in den rechten Unterlauf Ooser Landgraben  der Oos mündet
 Harsbach (Regen), linker Zufluss des Regen in Reichenbach, Landkreis Cham, Bayern

 Harsbach (Gemeinde Ardning), Ortsteil von Ardning, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Harzbach